Estado Novo (portugisiska: Nya staten) kan syfta på:

Estado Novo (Brasilien) – en auktoritär regim i Brasilien 1937–1945
Estado Novo (Portugal) – en auktoritär regim i Portugal 1933–1974